Бухгейм — фамилия:

 Бухгейм, Лев Эдуардович (1880—1942) — советский литературовед и библиограф.
 Бухгейм, Рудольф Фридрихович (1820—1879) — немецкий фармаколог.